Landesregierung Josef Krainer steht für mehrere Regierungen der Steiermark: